Fackelträger steht für:

 Läufer mit der olympischen Flamme, siehe olympischer Fackellauf
 eine Bronzeplastik von Hermann Scheuernstuhl, siehe Maschsee #Kunst am See
 Fackelträger-Bewegung, evangelische Missionsgemeinschaft
 Fackelträger Verlag, deutscher Buchverlag aus Köln 

Siehe auch:
 Der Fackelträger